Вєнці, Вінці () — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Вєнці — селище сільського типу в Гулькевицькому районі Краснодарського краю
 Вєнці — хутір у Клетському районі Волгоградської області
 Вєнці — назва верхньої течії річки Мокра Перекопка у Волгоградській області